Stati Uniti d'America
 North East – città della Contea di Cecil, Maryland
 North East – città della Contea di Dutchess, New York
 North East – borough della Contea di Erie, Pennsylvania

br:Nordeste
pt:Nordeste (desambiguação)